Dans le concept du match d'improvisation, l'arbitre est la personne chargée de faire respecter les règles et de gérer le rythme. Il est accompagné par deux arbitres assistants

Rôle 
L'arbitre est chargé de veiller au bon respect des règles, et, le cas échéant, de signaler les fautes à l'aide d'un gazou. C'est aussi lui qui prépare et qui annonce les thèmes et les autres caractéristiques de l'improvisation, et qui attribue chaque point à une équipe ou à l'autre d'après le vote du public. Il est dans la patinoire durant l'intégralité du match, et se met en réserve (accroupi ou assis en arrière-patinoire) durant les improvisations.

À la fin de chaque improvisation, les capitaines des deux équipes peuvent, s'ils le désirent, lui demander une explication des fautes signalées durant l'improvisation.

Les arbitres assistants sont chargés de compter les votes du public lorsque l'arbitre hésite et de ramasser les savates lancées par le public dans la patinoire. Ils peuvent aussi signaler des fautes à l'arbitre, ils surveillent en effet l'équipe qui ne joue pas durant les comparées, et ils suivent les improvisations mixtes, pouvant à tout moment signaler une faute à l'arbitre qu'il n'aurait pas vue (confusion dans les prénoms) ou qu'il ignorerait (détail spécifique à un domaine).

Équipement 
Ils sont vêtus comme les arbitres  de hockey sur glace, c’est-à-dire d'un pantalon noir et d'une chemise rayée verticalement noire et blanche (d'où leur surnom de zèbres, comme au hockey sur glace).
L'arbitre principal porte un brassard rouge à chaque bras, et parfois, une bande blanche dans le dos où figure son nom. Il possède un sifflet, pour signaler le début et la fin de chaque improvisation, et un kazoo, pour signaler les fautes.

Une caricature du vrai arbitre 
Le match d'improvisation étant une parodie du hockey sur glace en particulier et de tous les sports en général, l'arbitre y tient le rôle du grand méchant, détesté par le public. Il entre généralement sous les huées du public, accompagné par une musique lugubre jouée par le musicien.
 
Il garde toujours un air sérieux, voire méchant, et profite des explications de faute pour envoyer diverses railleries aux joueurs. C'est pourquoi les joueurs vont toujours profiter d'une occasion où ils doivent par exemple faire semblant de vomir, pour le faire sur l'arbitre. Il sert à prendre sur lui toute la frustration du public, au moyen de pantoufles et de huées que les spectateurs lanceront.

La méchanceté de l'arbitre n'est qu'un élément de plus pour caricaturer le sport, et il va de soi que l'arbitre d'improvisation est avant tout celui qui va aider les joueurs à faire de meilleures improvisations en leur signalant leurs erreurs et leurs points faibles.

Improvisation théâtrale